O FK Jonava é um clube de futebol da Lituânia, com sede em Jonava. Disputa a A Lyga desde 2016, ficando em 6º lugar na temporada de estreia. Fundado em 1991. Exerce seu mando de campo no estádio Jonavos Centrinis Stadionas, com capacidade para 1000 expectadores.

História 

O FK Jonava foi fundado em 1991. 2016 estréia no Campeonato Lituano de Futebol.

Participação no Campeonato Lituano

Uniformes

Elenco
Atualizado em 2 de janeiro de 2023 (UTC).

  
 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 U-18

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jogadores de destaque
  Dominykas Galkevičius (2016)

Ligações externas 
 

Clubes de futebol fundados em 1991
Clubes de futebol de Kaunas